Кундуз — тюркское слово для обозначения бобра (ср. , , ) или выдры ().
 Кундуз (провинция) — провинция в Афганистане.
 Кундуз (город) — город в Афганистане.
 Кундуз (река) — река в Афганистане.